Чавинда има више значења:

 Општина Чавинда (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Чавинда (Чавинда, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику